Portugal
Paço (A Ver-o-Mar), een plaats in Póvoa de Varzim
Paço (Capeludos), een plaats in Vila Pouca de Aguiar 
Paço (Torres Novas), een plaats in de gemeente Torres Novas
Paço de Arcos, een plaats in de gemeente Oeiras
Paço Vedro de Magalhães, een plaats in de gemeente Ponte da Barca
Paçó, een plaats in de gemeente Vinhais
Paçô, een plaats in de gemeente Arcos de Valdevez
Brazilië
Paço do Lumiar, een gemeente in de deelstaat Maranhão

Zie ook 
Paco (doorverwijspagina)